Дубровское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Демидовского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Дубровка. На территории поселения находилось 6 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Титовщинское сельское поселение

Географические данные 
 Общая площадь: 79,18 км²
 Расположение: юго-западная часть Демидовского района
 Граничит:
 на севере — с Полуяновским сельским поселением
 на востоке — с Титовщинским сельским поселением
 на юге — с Жичицким сельским поселением
 на западе — с Руднянским районом
 Крупные реки: Каспля.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Деревня Дубровка — административный центр
 Боярщина, деревня
 Залесье, деревня
 Слобода, деревня
 Хотеево, деревня
 Юшково, деревня

Общая численность населения — 458 человек.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Демидовского района Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году